Fuentes Calientes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentes Calientes (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Fuentes Calientes (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar